Sztuka:
 Hieroglify naszych dni ostatnich – seria obrazów Juan de Valdés Leal'a

Geologia:
 Hieroglify – struktura sedymentacyjna

Pismo:
 Hieroglify – typ pisma
 Pismo hieroglificzne – opis pisma i zasady pisowni
 Hieroglify jednoliterowe
 Hieroglify dwuliterowe
 Hieroglify trzyliterowe
 Hieroglify - określniki i ideogramy
 Lista Gardinera – lista znaków hieroglificznych Alana Gardinera
 Lista hieroglifów – lista wszystkich hieroglifów dostępnych w czcionkach Unikodu wraz z listą Gardinera